Dobó Sándor (1855–1923) színész, színigazgató
 Dobó Sándor (1864–1931) református néptanító, újságíró